Вардисубани — название населённых пунктов в Грузии:

 Вардисубани — село в муниципалитете Лагодехи края Кахетия.
 Вардисубани — село в муниципалитете Телави края Кахетия.